Niklas Eriksson, švedski hokejist, * 17. februar 1969, Västervik, Švedska.

Eriksson je v švedski ligi igral vso kariero za klub Leksands IF, skupno osemnajst sezon. Ob tem je eno sezono igral še za klub HIFK Helsinki v finski ligi in dve sezoni ob koncu kariere za klub Val Pusteria Wolves v italijanski ligi. Leta 1989 je bil kot 117. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers, kljub temu pa v ligi NHL nikoli ni zaigral.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo.

Pregled kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska ml. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 16
| 1
| 8
| 9
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 33
| 18
| 12
| 30
|
| 20
|
| 10
| 4
| 1
| 5
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 18
| 16
| 34
|
| 16
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 18
| 5
| 4
| 9
|
| 12
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 22
| 10
| 7
| 17
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 18
| 5
| 13
| 18
|
| 22
|
| 11
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 6
| 19
| 25
|
| 32
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 33
| 10
| 25
| 35
|
| 34
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -4
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 17
| 26
| 43
|
| 32
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 34
| 7
| 17
| 24
|
| 24
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 48
| 8
| 11
| 19
| -8
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 41
| 10
| 16
| 26
| +8
| 75
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -2
| 4
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +1
| 6
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 43
| 9
| 9
| 18
| -5
| 30
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 44
| 11
| 17
| 28
| -8
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 18
| 4
| 3
| 7
| -3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| -4
| 6
|-
| Leksands IF
| Švedska 3. liga
| 01/02
|
| 23
| 11
| 13
| 24
| +15
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 10
| 0
| 10
| 10
| +15
| 8
|
| 10
| 1
| 11
| 12
| +11
| 8
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 8
| 14
| 22
| -3
| 22
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -2
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 50
| 7
| 9
| 16
| +1
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| -3
| 29
|-
| Leksands IF
| Švedska 3. liga
| 04/05
|
| 32
| 15
| 19
| 34
| +25
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +3
| 0
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|-
| Val Pusteria Wolves
| Italijanska liga
| 05/06
|
| 42
| 13
| 33
| 46
|
| 30
|
| 6
| 0
| 5
| 5
|
| 10
|-
| Val Pusteria Wolves
| Italijanska liga
| 06/07
|
| 29
| 8
| 39
| 47
|
| 40
|
| 12
| 4
| 16
| 20
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 764
| bgcolor="#7FFF00" | 216
| bgcolor="#7FFF00" | 352
| bgcolor="#7FFF00" | 568
| bgcolor="#7FFF00" | +37
| bgcolor="#7FFF00" | 674
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 109
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti HC Val Pusteria Wolves